Medvinjak je zaselak na sjevernoj obali Korčule, primorski dio naselja Žrnovo. Nalazi se 2,5 km zapadno od grada Korčule. Zaselak dobio je ime po uvali Medvinjak, u koje se nalazi. Kroz Medvinjak prolazi županijska cesta Ž6224. U Medvinjaku nalazi se istoimena šljunčana plaža Medvinjak.

Izvori 

Korčula